Virginia kan avse:

 Virginia – en av USA:s femtio delstater
 Kolonin Virginia – den engelska kolonin Virginia innan den blev en delstat
 Virginia (namn) – ett latinskt kvinnonamn
 CSS Virginia – ett fartyg i Amerikas konfedererade staternas flotta
 Virginia (djur) – ett släkte av ormar
 Virginia highlander – en hästras
 Vickers Virginia – ett brittiskt bombplan
 50 Virginia – en asteroid
 Virginiatobak – en potatisväxt
 University of Virginia
 Virginia Cavaliers – universitetets idrottslag

Media
 Virginia (2010) – en amerikansk film från 2010
 Virginia (roman) – av Ellen Glasgow från 1913
 Virginia (sång av Tori Amos) – en sång av Tori Amos på albumet Scarlet's Walk

Geografi

Australien 

 Virginia, South Australia, Playford, 
 Virginia, Northern Territory, Litchfield,

Brasilien 

 Virgínia, kommun, Minas Gerais,

Honduras 

 Virginia, Honduras, 
 Virginia kommun, Departamento de Lempira,

Irland 

 Virginia, Cavan, Irland,

Mexiko 

 Virginia, Mexiko, Simojovel,

Nicaragua 

 Virginia (ö), Granada,

Sydafrika 

 Virginia, Sydafrika, Fristatsprovinsen, Lejweleputswa District Municipality,

USA 

 Virginia, Illinois, countyhuvudort, Cass County, 
 Virginia, Minnesota, ort, Saint Louis County, 
 Virginia, delstat,

Se även
 Virginia Beach, USA
 Virginia City, flera i USA

Se även
 Virginia Water – flera betydelser
 La Virginia – flera betydelser